Monocrom, cosa d'un sol color 
 Llum monocromàtica
 Monitor monocrom, utilitzat en ordinadors
 Fotografia monocrom o en blanc i negre